

Geografia 
 Stora Levene – area urbana della Svezia situata nel comune di Vara, contea di Västra Götaland

Persone 
 Eugène Levene (1912-1945) – spia belga
 Keith Levene (1957-2022) – compositore e chitarrista britannico
 Phoebus Levene (1869-1940) – biochimico lituano
 Ricardo Levene (1885-1959) – sociologo argentino
 Sam Levene (1905-1980) – attore statunitense di origine ebraico-russa